Запотанито има више значења:

 Запотанито (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Запотанито (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику